

Cinema 
Amore senza fine (Endless Love) – film del 1981 diretto da Franco Zeffirelli
Endless Love – film del 2014 diretto da Shana Feste

Musica 
Endless Love – singolo di Diana Ross e Lionel Richie del 1981
 Endless Love – singolo di Jeanette Biedermann del 2006